Departamento Río Chico ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Río Chico (Santa Cruz) in Argentinien
 Departamento Río Chico (Tucumán) in Argentinien